Pierre Gendron ist der Name folgender Personen:

* Pierre Gendron (Schauspieler) (1896–1956), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Pierre Gendron (Chemiker) (1916–1984), kanadischer Chemiker
 Pierre Gendron (Produzent) (* 1952), kanadischer Filmproduzent